Desa Tamanrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tamanrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 110,00), Jawa Tengah, 
 Desa Tamanrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 110,30), Jawa Tengah, 
 Desa Tamanrejo (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 111,38), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar